Эмили Уиллис (; настоящее имя — Лици Лара Баньюэлос, ; род. 29 декабря 1998 года, Аргентина) — американская порноактриса. Неоднократный лауреат премий в порноиндустрии, в том числе XBIZ Award и AVN Awards в категории «Лучшая исполнительница года».

Карьера 

Родилась 29 декабря 1998 года в Аргентине. Её отец — приверженец мормонизма. В возрасте семи лет переезжает в Сент-Джордж, Юта, США. Окончила среднюю школу на год раньше. Проживала в Сан-Диего, где занималась проведением распродаж. Позднее знакомится с парнем, который предложил ей сняться для порносайта Girls Do Porn. Первые две сцены с её участием были сняты в октябре 2017 года, после чего Эмили четыре месяца не снималась в порносценах. Снимается в сценах традиционного, лесбийского, межрасового и анального секса. В мае 2020 года снялась в своей первой сцене двойного проникновения для фильма The Insatiable Emily Willis производства студии Джулса Джордана. Её представляет агентство талантов Motley Models.

Снимается для студий AMK Empire, Blacked, Cherry Pimps, Digital Sin, Evil Angel, Girlfriends Films, Girlsway, Hard X, Naughty America, New Sensations, Nubiles Porn, Pure Taboo, Reality Kings, Team Skeet, Tushy и многих других.

В мае 2019 года была объявлена журналом Penthouse «Киской месяца» (Pet of the Month). В начале 2020 года названа девушкой года порностудии Girlsway.

За сцену триолизма с участием Джейн Уайлд и Принца Иешуа в фильме Disciples of Desire: Bad Cop — Bad City Эмили в январе 2020 года была награждена премией XBIZ Award. Спустя неделю одерживает победу в категории «Лучшая анальная сцена» премии AVN Awards. По выбору редакции журнала NightMoves Эмили в декабре 2020 года стала лауреатом премии NightMoves Award в категории «Лучшая исполнительница». В январе 2021 года Эмили была объявлена лауреатом премии XBIZ Award в одной из высших категорий — «Лучшая исполнительница года». Позднее в этом же месяце Эмили стала восьмикратной лауреатом AVN Awards, в том числе одержав победу в главной категории премии — «Лучшая исполнительница года». Также была признана «Исполнительницей года» по версии XRCO Award. В январе 2022 года второй раз награждена премией XBIZ Award в категории «Лучшая исполнительница года», при этом став первой и на данный момент единственной дважды лауреатом в данной категории. В начале мая 2022 года Уиллис одержала победу в двух категориях XRCO Award: «Исполнительница года» (разделив победу с Джианной Диор) и «Потрясающая аналистка года».

На текущий момент (апрель 2022 года) снялась более чем в 600 порнофильмах и сценах.

В апреле 2022 года Уиллис присоединилась к актёрскому составу фильма-триллера Divinity Эдди Альказара.

Достижения 
 Cherry Pimps — Cherry of the Month (январь 2019).
 Twistys — Treat of the Month (март 2019).
 Girlsway — Girl of the Month (апрель 2019).
 Girl of the Year (2019).
 Penthouse — Pet of the Month (май 2019).
 Vixen — Angel of the Month (сентябрь 2019).
 Bang! — Ambassador of the Month (ноябрь 2019).
  — Girl of the Month (март 2020).
 Team Skeet — All-Star of the Month (апрель 2020).
 Holly Randall — Bombshell of the Month (ноябрь 2020).

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 2018 — Absolutely Fuckable 2
 2018 — Anal Cuties 9
 2018 — Anal Darlings 2
 2018 — Busted By My Stepbrother 3
 2018 — Hookup Hotshot Sex Tapes 5
 2018 — Lesbian Legal 13
 2018 — Secret Lesbian Diaries 7
 2018 — Slut Puppies 13

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте AVN
 
 
 

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Иммигрировавшие в США из Аргентины‎
Penthouse Pets
Ангелы Vixen
Вишенки Cherry Pimps
Девушки Girlsway
Twistys Treats